Список муравьёв Грузии включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Грузии.  Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон. В настоящее время в фауне Грузии обнаружено около 142 видов из 35 родов муравьёв.

Состав мирмекофауны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Красногрудый муравей-древоточец
 
 
 
 
 
  — Чёрный муравей-древоточец
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Северный лесной муравей
 
  — Серый песчаный муравей
 
 
  — Прыткий муравей
 
 
  — Бурый лесной муравей
 
 
 
  — Луговой муравей
 
  — Краснощекий муравей
 
 
 
 
  — Бледноногий садовый муравей
 
 
 
 
 
 
  — Пахучий муравей-древоточец
 
 
 
  — Чёрный садовый муравей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Домовой фараонов муравей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Рыжая мирмика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Дерновый муравей

См. также 
 Список муравьёв Великобритании
 Список муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Киргизии

Примечания

Литература 
 Жижилашвили Т. И. К фауне муравьёв Самцхе-Триалети и Джавахети. // «Материалы к фауне Грузии», 1974, том 4, с.191–220.
 Gratiashvili N., Sh. Barjadze. Checklist of the ants (Formicidae Latreille, 1809) of Georgia. // «Proceedings of the Institute of Zoology» (Tbilisi). 2008, Volume XXIII, Pages 130–146.

Ссылки 
 Муравьи Грузии

Мур
Грузия
муравьи Грузии